Dvorište est un toponyme qui peut désigner :
en Bulgarie (écrit  )
Dvorichte, une localité située dans l'obchtina de Kyoustendil et dans l'oblast de Kyoustendil ;
Dvorichte, une localité située dans l'obchtina de Gourkovo et dans l'oblast de Stara Zagora ;
en Croatie
Dvorište, une localité située dans la municipalité de Krnjak, comitat de Karlovac ;
en 
Dvorište, une localité située dans la municipalité de Berovo ;
en Serbie (également écrit  )
Dvorište, un village situé dans la municipalité de Despotovac, district de Pomoravlje ;
Dvorište, un village situé dans la municipalité de Golubac, district de Braničevo ;
Dvorište, un village situé sur le territoire de la Ville de Šabac, district de Mačva ;
Dvorishtë/Dvorište, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Podujevë/Podujevo, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie).